Гагарка — вид морських птахів з родини алькові

Гагарка — присілок, Зарічний міський округ, Свердловська область
 Гагарка — селище, Усть-Коксинський район, Республіка Алтай

Див. також 
 Гагарський